CHP kan syfta på:

 CHP – ett turkiskt parti, se Republikanska folkpartiet
 CHP – ett historiskt nederländskt parti, se Kristliga Historiska Partiet
 CHP – Combined Heat and Power, ett begrepp för kraftvärme
CHP- den engelska förkortningen för den kemiska föreningen kopparhexaminperklorat